Janser ist der Familienname folgender Personen:

 Max Janser (* 1943), Schweizer Radrennfahrer
 Peter Janser (1878–1959), deutscher katholischer Priester, Steyler Missionar, Apostolischer Präfekt von Indore, Indien